Vouga bezeichnet:
 Rio Vouga, einen Fluss in Portugal

Vouga ist der Familienname folgender Personen:
 Emilie Vouga-Pradez (1839–1909) Schweizer Malerin und Verlegerin
 Jean-Pierre Vouga (1907–2006), Schweizer Architekt
 Paul Vouga (1880–1940), Schweizer Archäologe

Siehe auch:
 Vuga